Винспиер, Давид Францискович (1830—?) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1886).
 Винспиер, Роберт Антонович (1784—1846) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн, герой штурма Парижа в 1814 году.